Jurka est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Blanche Jurka (1887-1974), actrice américaine
 (né en 1949), escrimeur tchèque
 (1950-2014), biologiste américano-polonais
Miroslav Jurka (né en 1987), joueur tchèque de handball
, scientifique informatique américano-polonais

Voir aussi

Homonymie de patronyme